Diospyros cuspidata är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Burck och Bakh. Diospyros cuspidata ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
cuspidata